Peter III (spanska: Pedro III; katalanska: Pere III), kallad "Peter den store" (Pedro el Grande, Pere el Gran), född omkring 1239 i Valencia, död 2 november 1285 i Vilafranca del Penedès, var kung av Aragonien. Han uppsteg på kungatronen 1276 som Peter I, kung av Sicilien från 1282. Peter III var son till Jakob I. 

Efter ett uppror 1282 ("sicilianska aftonsången") mot Karl I av Anjou kunde Peter lägga Sicilien under sitt välde. Han kämpade framgångsrikt mot det franska partiet i Italien men måste 1283 utfärda "stora privilegier", varigenom kungamakten i Aragonien kraftigt inskränktes. 

Peter III var gift med Konstantia av Sicilien, dotter till Manfred av Sicilien. Han var far till Jakob II.

Referenser 

Personer från Valencia
Avlidna 1285
Aragoniens regenter
Siciliens regenter
Män
Födda 1239